Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Lucas Pouille (ultimo turno, Lucky loser)
  Aljaž Bedene (qualificato)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)
  Denis Kudla (ultimo turno)
  Malek Jaziri (primo turno, ritirato)
  Robin Haase (ultimo turno)
  Íñigo Cervantes (qualificato)

  Dušan Lajović (primo turno)
  Taylor Fritz (primo turno)
  Damir Džumhur (qualificato)
  Rajeev Ram (ultimo turno)
  Ernests Gulbis (qualificato)
  Michail Kukuškin (qualificato)
  Benjamin Becker (ritirato)

Qualificati 

  Michail Kukuškin
  Aljaž Bedene
  Stéphane Robert
  Ernests Gulbis

  Filippo Volandri
  Damir Džumhur
  Íñigo Cervantes

Lucky loser 

  Lucas Pouille

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2016
ATP World Tour 2016